Rudinger ist der Nachname von:
Georg Rudinger (* 1942), deutscher Gerontologe
Josef Rudinger (1924–1975), tschechoslowakischer Biochemiker